Saros 164 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 24 oktober 2098 t/m 10 maart 3523. Deze serie duurt 1424 jaar en 138 dagen, bevat 80 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 13 t/m 92.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus